Fortià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fortià (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Fortià (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar